Didier Angibeaud-Nguidjol (Douala, 8 de outubro de 1974) é um ex-futebolista camaronês que atuava como meio-campo.

Carreira 
Atuou por mais tempo no futebol francês, tendo jogado por Le Havre, Istres, Toulon e Nice.

Seleção camaronesa 
Angibeaud, que disputou apenas três partidas pela Seleção Camaronesa, todas pela Copa de 1998, encerrou sua carreira em 2001, após o contrato vigente com o Sturm Graz ter se encerrado.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Naturais de Duala
Futebolistas dos Camarões
Futebolistas do Havre Athletic Club
Futebolistas do Istres Football Club
Futebolistas do Sporting Club de Toulon
Futebolistas do Olympique Gymnaste Club Nice
Futebolistas do SK Sturm Graz
Jogadores da Seleção Camaronesa de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1998